Rainer av Österrike kan syfta på följande personer:

 Rainer av Österrike (1783–1853), österrikisk ärkehertig, vicekonung av Lombardiet-Venetien
 Rainer av Österrike (1827–1913), österrikisk ärkehertig, general och mecenat